Tiborna (bacalhau) - prato da cozinha tradicional portuguesa da região de Entre-Douro e Minho 
 Tiborna (doce) - doce típico da culinária portuguesa
 Tiborna (pão) - designa no Alentejo e em Olivença um pão acabado de cozer e a sair do forno que se rega com azeite

Desambiguação